Натуральне число 932
 932 рік до нашої ери
 932 рік нашої ери